At Coney Island é um filme dos Estados Unidos de comédia, estrelado por Mack Sennett, Mabel Normand e Ford Sterling. O filme mudo foi dirigido e produzido por Mack Sennett em 1912. As filmagens foram feitas em Coney Island, Nova Iorque.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa da década de 1910
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes gravados em Nova Iorque
Filmes ambientados em Nova Iorque
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Mack Sennett